Cantemir kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

 Cantemir (distrikt), 
 Cantemir (distriktshuvudort), 

Robotskapade Moldavienförgreningar